Айеле́т Шаке́д   (, девичья фамилия — Бен Шауль; ) — израильский политик, депутат кнессета от партии «Ямина». Министр юстиции Израиля (2015—2019). Министр внутренних дел Израиля (2021—2022).

Биография
Айелет Шакед родилась 7 мая в Тель-Авиве. Её мать — школьная учительница, отец — бухгалтер. 

Проходила службу в Армии обороны Израиля в качестве инструктора по воспитательной работе («машакит хинух», מש"קית חינוך) в пехотной бригаде «Голани». Окончила Тель-Авивский университет со степенью бакалавра по электронике и компьютерным наукам.

Работала программистом, а затем менеджером по маркетингу в израильском отделении компании Texas Instruments.

В 2006 году занялась политической деятельностью, с 2006 по 2008 год руководила канцелярией Биньямина Нетаньяху, занимавшего тогда пост лидера оппозиции. В январе 2012 года была избрана в центральный комитет Ликуда, но уже в июне перешла в партию «Еврейский дом». В январе 2013 года избрана депутатом кнессета 19 созыва, а в марте 2015 — переизбрана в кнессет 20-го созыва. 14 мая 2015 года назначена министром юстиции Израиля. Входила в состав избирательного списка Ха-Ямин ха-Хадаш (‏«Новые правые», הימין החדש‏‎) на выборах 2019 года. Блок не прошёл электоральный барьер.
На выборах 2021 года в составе партии «Ямина» прошла в Кнессет и вошла в правительство. После отставки вошла в совет директоров холдинга Kardan NV.

Политические позиции 
Занимает правые политические позиции. С 2011 года вела кампанию против нелегальной иммиграции из Африки в Израиль, критиковала общенациональное армейское радио Галей Цахаль за «левизну».

Личная жизнь
Аелет Шакед замужем за пилотом ВВС Израиля, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 
 Ayelet Shaked, Israel’s New Justice Minister, Shrugs Off Critics in Her Path. New York Times

Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета от партии Еврейский дом
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Депутаты кнессета XXIV созыва
Женщины-политики Израиля
Персоналии:Texas Instruments
Министры внутренних дел Израиля